Llallawavis scagliai — вид великих м'ясоїдних наземних викопних птахів родини фороракосових (Phorusrhacidae), що існував у пліоцені (3,5 млн років тому) в Південній Америці.

Скам'янілості 
Скам'янілі рештки знайдені у відкладеннях формації Плая Лос Лобос Алло. Було знайдено декілька фрагментів кісток черепа.

Опис 
Птах сягав 1,2 м заввишки та важив близько 18 кг.

Філогенія 
Кладограма за Degrange et al. (2015), що показує родинні зв'язки виду:

Див. також 
 Список викопних птахів

Примітки 

Фороракосові
Птахи пліоцену
Вимерлі тварини, описані 2015